Euronext Lisbon — биржа, образованная в 2002 году путём приобретения биржей Euronext акций Португальской фондовой биржи, которая стала полноправным членом первой панъевропейской биржи, сменив при этом название. Время проведения торгов: с 9 часов утра до 17 часов 30 минут вечера, с понедельника по пятницу включительно.

Примечания

Ссылки 
 Сайт биржи

Фондовые биржи
Южноевропейские фондовые биржи
Экономика Португалии
Лиссабон